Wronski peut faire référence à : 

 Marcin Wroński, né en 1972, écrivain polonais
 Josef Hoëné-Wronski, (1776-1853) philosophe, mathématicien et scientifique polonais.

Homonymie de patronyme